Лесовая — женская форма фамилии . Может означать:

 Лесовая, Татьяна Дмитриевна — советская легкоатлетка, дискобол из Казахстана.
 Лесовая — посёлок в Рогатинском районе Ивано-Франковской области Украины.

См. также 
 Лесовая Буда — деревня в Боровобудском сельсовете Кормянского района Гомельской области Беларуси.
 Лесовая Волица — село в Красиловском районе Хмельницкой области Украины.
 Лесовая Лысиевка — село на Украине, находится в Калиновском районе Винницкой области.
 Лесовая Поляна
 Лесовая Слободка